Helena Waldecko-Pyrmontská (22. prosince 1899 – 18. února 1948) se narodila jako jediná dcera Fridricha Waldecko-Pyrmontského, posledního waldecko-pyrmontského vládnoucího knížete. Sňatkem s Mikulášem Oldenburským se stala dědičnou oldenburskou velkovévodkyní.

Původ 
Helena se narodila v Arolsenu jako třetí potomek Fridricha Waldecko-Pyrmontského a jeho manželky Bathildy ze Schaumburg-Lippe, dcery Viléma Karla Augusta ze Schaumburg-Lippe. Helena byla sestřenicí nizozemské královny Vilemíny. Pojmenována byla Helena po své tetě Heleně, vévodkyni z Albany, manželce Leopolda, vévody z Albany, nejmladšího syna britské královny Viktorie.

Manželství a rodina 
Helena se 26. října 1921 v Arolsenu provdala za oldenburského dědičného velkovévodu Mikuláše, třetího potomka a nejstaršího syna Fridricha Augusta II. Oldenburského. Helena měla s Mikulášem devět dětíː

 Antonín Günther Oldenburský (16. ledna 1923 – 20. září 2014); 7. srpna 1951 se oženil s Amélií z Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, s níž měl dvě děti.
 Rixa Oldenburská (28. března 1924 – 1. dubna 1939); nevdala se a neměla děti.
 Petr Oldenburský (7. srpna 1926 – 18. listopadu 2016); oženil se s Gertrudou z Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, s níž měl děti.
 Eilika Oldenburská (2. února 1928 - 26. ledna 2016); 10. srpna 1950 se provdala za Emicha Kyrilla Leiningenského, s nímž měla čtyři děti.
 Egilmar Oldenburský (14. října 1934 - 2013)
 Fridrich August Oldenburský (11. ledna 1936); poprvé se oženil 3. prosince 1965 s Marií Cecílií Pruskou, s níž měl tři děti. Podruhé se oženil 9. února 1991 s Donatou z Castell-Rüdenhausen.
 Altburg Oldenburská (14. října 1938); provdala se za Rüdigera Freiherra von Erffa, s nímž měla potomky
 Huno Oldenburský (3. ledna 1940); oženil se s Felicitas-Anitou Schwerin von Krosigk, se kterou měl dvě dcery, včetně Beatrix von Storch.
 Johan Oldenburský (3. ledna 1940); oženil se s Ilkou Gräfin zu Ortenburg, se kterou měl potomky. Jeho dcera Eilika Oldenburská se provdala za Jiřího Habsbursko-Lotrinského.

Helena zemřela v roce 1948 a její manžel se v roce 1950 znovu oženil s Annou Marií von Schutzbar genannt Milchling.

Tituly a oslovení 
 22. prosince 1899 – 26. října 1921: Její Jasnost princezna Helena Waldecko-Pyrmontská
 26. října 1921 – 18. února 1948: Její Královská Výsost dědičná oldenburská velkovévodkyně
 Nárok na titulː 24. února 1931 – 18. února 1948: Její Královská Výsost oldenburská velkovévodkyně

Vývod z předků

Reference 

Německé šlechtičny
Waldeck-Pyrmont
Narození 22. prosince
Narození v roce 1899
Úmrtí 18. února
Úmrtí v roce 1948
Ženy